Het wereldkampioenschap superbike van Misano 1993 was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1993. De races werden verreden op 27 juni 1993 op het Circuito Internazionale Santa Monica nabij Misano Adriatico, Italië.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1993
Misano